Hero peut désigner :

Personnage 
 Hero, fils de Trebote.

Prénom 
 Hero, prénom identique à Iro, Héra.

Technologie 
 Hero, une caméra d'action commercialisée depuis 2004 par la société GoPro.
 Hero, un patron de conception de site web désignant une grande image accrocheuse, au-dessus de la ligne de flottaison de la page, juste en dessous de l'en-tête.

Musique

Album 

 , album de Charlotte Perrelli sorti le  ;
 , album de Clarence Clemons sorti en  ;
 , album de Divinefire sorti le  ;
 , album de Kirk Franklin sorti le  ;
 , album de Maren Morris sorti le  ;
 , album de Super Junior sorti le  ;
 , album de Van Canto sorti le .

Chanson 

 , chanson de Charlotte Perrelli, représentante de la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2008 ;
 , chanson de David Crosby présente sur l'album  sorti le  ;
 Hero, chanson d'Enrique Iglesias présente sur l'album Escape sorti le  ;
 , chanson d'Europe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Family of the Year présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mariah Carey présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nas présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nickelback présente sur l'album Spider-Man sorti le  ;
 , chanson d'Ozzy Osbourne présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Skillet présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , film britannique de Barney Platts-Mills sorti en 1982 ;
 Hero, film indien de Subhash Ghai sorti en 1983 ;
 , film indien de  sorti en 1984 ;
 , film pakistanais d'Iqbal Yusuf sorti en 1985 ;
 , film britannique de Tony Maylam sorti en 1987 ;
 , titre original de Héros malgré lui, film américain de Stephen Frears sorti en 1992 ;
 Hero, titre original de Ma Yong Zhen, film hongkongais de Corey Yuen sorti en 1997 ;
 , film américain de  sorti en 2000 ;
 Hero (Ying xiong), film chinois de Zhang Yimou sorti en 2002 ;
 , film indien de  sorti en 2006 ;
 , film japonais de Masayuki Suzuki sorti en 2007 ;
 , film indien de  sorti en 2008 ;
 , film indien de  sorti en 2012 ;
 , film indien de Nikhil Advani sorti en 2015 ;
 , film japonais de Masayuki Suzuki sorti en 2015.

Télévision

Chaîne 

 , chaîne de télévision philippine.

Série télévisée 

 , série télévisée japonaise diffusée du  au  sur Fuji Television ;
 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur MBC ;
 , série télévisée singapourienne diffusée du  au  sur MediaCorp Channel 8.

Épisode 

 , titre original de Sacrifice héroïque,  de la  d' ;
 , titre original de Héros,  de la  de  ;
 , titre original de Héros,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Le Super-Héros,  de la  de  ;
 , titre original de L'Art du mensonge,  de la  de  : Commando d'élite ().

Autres 

 Hero, collection de manhuas (BD chinoises) ;
 Hero, un genre de nudibranches ;
 Hero, groupe suisse de produits alimentaires.

Toponyme 

 Hero, une île du Hordaland appartenant administrativement à Øygarden.

Voir aussi 

 Heros
 
 
 

Homonymie de titre